Nik steht für:

 Nik (Iran), Ort in Sarbisheh (Verwaltungsbezirk), Süd-Chorasan, Iran
 Nik Shahr (auch Nīk), Ort in Nikshahr (Verwaltungsbezirk), Sistan und Belutschistan, Iran
 Nik Software, deutsch-amerikanisches Softwareunternehmen
 Nik, eines der drei WM-Maskottchen von 2002, siehe Fußball-Weltmeisterschaft/Maskottchen

Nik ist das Pseudonym folgender Personen:

 Cristian Dzwonik (* 1971), argentinischer Cartoonist, Schöpfer von Gaturro

Nik ist der Familienname folgender Personen:

 Serena Nik-Zainal, Ärztin und Krebsforscherin 

nik steht für:

 Süd-Nikobaresisch (ISO-639-3-Code), eine der nikobaresischen Sprachen

NIK steht für:

 Najwyższa Izba Kontroli, höchstes Organ der staatlichen Kontrolle in Polen
 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, niederländische jüdisch-orthodoxe Schirmorganisation
 NF-kappa-B-inducing kinase, auch Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14 (MAP3K14), humanes Enzym
 Flugplatz Niokolo-Koba (IATA-Code), senegalesischer Flughafen
 New Ireland Province (ISO-3166-2:PG-Code), Provinz in Papua-Neuguinea

Siehe auch:

 Nik & Jay
 Nick
 NIC
 Nigg
 Nikolaus

Abkürzung